Nákovics László 
 Nákovics László (?–?) magyar labdarúgó, a Somogy FC-ben játszott hat élvonalbeli mérkőzést az 1932–1933-as labdarúgó idényben. 
 Nákovics László (?–) alezredes, A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága jövedéki főosztályának vezetője
 Nákovics László (1977) magyar szerkesztő, író és újságíró.